

Содержание 
Сура начинается с рассказа об Аллахе, и его атрибутах. Как примеры служения Аллаху далее рассматриваются пророки, особенно пророк Ибрахим. Рассказывается, как Ибрахим пришел к единобожию из своих наблюдений за природой, звездами, луной и солнцем. После этого продолжают воспеваться разные проявления милосердия и разума Аллаха в природе, и осуждаются заблуждения язычников. Сура заканчивается призывом к социальной справедливости, и честному соблюдению социального долга.

Примечания